Ferring (Engeland), plaats in Engeland
 Ferring (parochie), parochie in Denemarken